Владислав Геннадьевич Лучкин (род. 3 февраля 1982, Череповец) — российский хоккеист, нападающий.

Воспитанник клуба «Северсталь (Череповец)».

Карьера

Статистика

Клубная карьера 
И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; Ш = Штрафные минуты; +/- = Плюс/минус; ГБ = Голы в большинстве; ГМ = Голы в меньшинстве ; ГП = Победные голы; М = Место команды в таблице''

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России по хоккею среди мужских команд Суперлиги сезона 2000—2001 гг.

 Победитель чемпионата России по хоккею среди мужских команд Высшей лиги в сезоне 2003—2004 гг.

 Серебряный призёр чемпионата России по хоккею среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009—2010 гг.

 Бронзовый призёр чемпионата России по хоккею среди мужских команд ВХЛ в сезоне 2010—2011 гг.

 Победитель чемпионата России по хоккею среди мужских команд ВХЛ в сезоне 2011—2012 гг.

 Обладатель кубка БратиныВХЛ в сезоне 2011—2012 гг. и ВХЛ в сезоне 2013—2014 гг.

Примечания

Ссылки 

  (20.10.2009)
  (20.03.2014)

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил